

Cinema 
 Cuori (Coeurs) – film del 2006 diretto da Alain Resnais

Televisione 
 Cuori – serie televisiva del 2021 diretta da Riccardo Donna

Altro 
 Cuori – gioco di carte, noto anche come "Peppa" o "Hearts"
 Cuori – seme delle carte francesi

Pagine correlate 
 Cuore (disambigua)